Skeat ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Skeat, britischer Musiker
 Len Skeat (1937–2021), britischer Musiker
 Theodore Cressy Skeat (1907–2003), britischer Bibliothekar

Siehe auch:
 Skeet